2 miejscowości w Polsce:
 Jastrzębce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska
 Jastrzębce – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skarszewy